301-й военный госпиталь НОАК (), также известный как Главный госпиталь НОАК () и Медицинский институт последипломной практики НОАК () — военный госпиталь в Пекине, подчиняющийся ; крупнейший военный госпиталь Народно-освободительной армии Китая, где проходят лечение не только военнослужащие НОАК, но и высшее военно-политическое руководство страны.

История 
Больница была открыта в октябре 1953 года, она располагается в западной части 4-й Пекинской кольцевой автодороги. Это было второе медицинское учреждение, связанное с деятельностью  — больница непосредственно подчинялась военному совету при ЦК КПК. С июля 1954 года называлась 301-м военным госпиталем НОАК, в июне 1957 года Министерством национальной обороны переименована в Главный госпиталь НОАК.

При поддержке руководства госпиталя в том же здании в ноябре 1958 года был открыт Медицинский институт последипломной практики НОАК, прекративший работу в 1962 году и восстановленный в июне 1979 года с одобрения военной комиссии. В сентябре 1986 года 301-й военный госпиталь НОАК был включён в число военных университетов Китая. В 2004 году в НОАК прошло переименование больниц: так 304-й и 309-й военные госпитали стали сначала 304-м и 309-м клиническими филиалам, а потом и 1-м и 2-м военными госпиталями НОАК соответственно. Вследствие этого 301-й военный госпиталь стал Главным госпиталем НОАК.

Медицинский институт последипломной практики (Медицинский институт НОАК с 2012 года) считается одним из первых медицинских образовательных учреждений, которые имеют лицензию Комитета по присуждению учёных степеней Государственного совета КНР на присуждение степеней магистров и докторов медицинских наук, а также подготовку медицинских сотрудников при госпиталях университета Цинхуа и Нанькайского университета. В университете работают 122 научных руководителя программ докторантуры и 212 руководителей программ магистратуры, два исследовательских центра аспирантуры. Программа магистратуры включает в себя 39 дисциплин, программа докторантуры — 35 дисциплин. Ежегодно выпускаются около 300 магистров медицины, 1000 человек ежегодно продолжают обучение. Медицинский институт НОАК благодаря этим данным по праву считается одним из элитных высших медицинских учебных заведений Китая.

Руководители 
 Цзинь Лайчуань (август 1970 — октябрь 1971)
 Лю Сюаньтин (декабрь 1971 — май 1978)
 Ли Цихуа (май 1978 — апрель 1984)
 Лю Сюаньтин (апрель 1984 — октябрь 1986)
 Генерал-майор Лян Гочжан (октябрь 1986 — декабрь 1989)
 Генерал-майор  (декабрь 1989 — август 1995)
 Генерал-майор Чжу Сицзюнь (август 1995 — июль 2004)
 Генерал-майор  (июль 2004 — июль 2009; с декабря 2007 заместитель главы Управления логистики Центрального военного совета КНР)
 Генерал-майор  (июль 2009 — декабрь 2014)
 Генерал-майор  (с марта 2015)

См. также 
 307-й военный госпиталь НОАК

Примечания 

Больницы Китая
Народно-освободительная армия Китая